Himalia – w mitologii greckiej nimfa z Rodos, matka Spartajosa, Kroniosa i Kytosa
 Himalia – księżyc Jowisza

Zobacz też 

 Grupa Himalii – grupa nieregularnych księżyców Jowisza